

Astronomia 
 269484 Marcia – asteroide del sistema solare

Musica 
 Marcia – genere di composizione musicale

Onomastica 
 Marcia – variante in varie lingue del nome proprio di persona femminile Marzia

Personaggi 
 Marcia – leggendaria regina della Britannia

Persone 
 Marcia – nobildonna, madre dell'imperatore romano Traiano
 Marcia – liberta imperiale e concubina dell'imperatore romano Commodo

Sport 
 Marcia – specialità dell'atletica leggera

Altro 
 Marcia – termine comune per indicare un rapporto di un cambio di un motore
 Marcia – evento pubblico sinonimo di manifestazione o parata
 Marcia militare – l'atto di marciare in sincronia dei soldati
 Marcia forzata – l'effettuare un lungo percorso a piedi obbligatorio

Altri progetti